Wehking ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Wehking (1924–2004), deutscher Autor
 Heinrich Wehking (1899–1984), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL, MdB
 Lennart Wehking (* 1985), deutscher Tischtennisspieler und -trainer
 Sabine Wehking (* 1956), deutsche Historikerin und Germanistin